Hainesia är ett släkte av svampar. Hainesia ingår i klassen Leotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Hainesia